В данном списке объекты Солнечной системы представлены в порядке убывания среднего радиуса. В него входят Солнце, восемь основных планет и их спутники, карликовые планеты и кандидаты в карликовые планеты, а также наиболее крупные астероиды и ряд других объектов, представляющих исторический или научный интерес, таких как кометы и околоземные астероиды.

Порядок расположения объектов в списке может быть разным в зависимости от того, по какому из параметров (размеру или массе) проводить упорядочение, поскольку разные объекты обладают разной плотностью. Например, Уран превышает по размеру Нептун, но несмотря на это уступает ему по массе, точно так же Ганимед и Титан больше Меркурия, а между тем вдвое уступают ему по массе. Это означает, что некоторые объекты внизу таблицы, несмотря на меньший размер, на деле могут оказаться массивнее тех, что находятся вверху, поскольку имеют бо́льшую плотность.

В последнее время открыто немало транснептуновых объектов, но из-за большого расстояния до них точно определить размеры объектов довольно затруднительно, поэтому их расположение в данном списке зачастую очень приблизительно.

Во всех объектах Солнечной системы массой более 10 кг сила гравитации становится настолько значительной, что начинает преодолевать структурную прочность пород, придавая телу сфероидальную форму. Именно такая форма объекта позволяет скомпенсировать силу тяжести по всем направлениям и достичь гидростатического равновесия. При этом лёд обладает большей пластичностью, чем камень, поэтому для ледяных астероидов пояса Койпера значение массы, необходимой для придания телу сфероидальной формы, может быть гораздо меньше. При этом граница минимальных радиусов сфероидальных тел в обоих случаях совпадает и составляет примерно .

Процессы изменения формы под действием сил тяжести начинают происходить в телах с массами от  до , но форму равновесного сфероида принимают лишь крупные тела ближе к верхней границе массы, такие как Церера, Тефия, Мимас. Форма более мелких объектов, масса которых близка к , таких как Амальтея или Янус, менее правильна.

Кроме того, сферические тела имеют несколько сплющенную у полюсов форму, что вызвано ускорением под действием центробежной силы от вращения тела, в то время как у объектов, принявших сферическую форму лишь частично, существует значительная разница между любыми двумя экваториальными диаметрами.

Большие трудности в определении размеров имеют место для объектов, находящихся за пределами орбиты Сатурна — в таких случаях плотность тела условно принимают равной , что примерно соответствует плотности смеси водяного льда с космической пылью, из которых, как правило, и состоит большинство объектов на таком расстоянии от Солнца, хотя велика вероятность, что на большом удалении от Солнца плотность астероидов сравнима с плотностью комет и составляет всего . Значительно проще обстоит дело с двойными системами — в таких случаях по взаимному вращению компонентов оценить массу обоих тел достаточно легко. Таким образом, измерения размера и массы большинства транснептуновых объектов носит оценочный характер и может отличаться на порядок от реальных значений. Например, для одного из ТНО значение размера и плотности были оценены как  и плотность  соответственно, что указывало на массу объекта в , в то время как реальный размер объекта составлял лишь , а плотность , что говорило о массе уже в .

Размеры и массы большинства крупных спутников Юпитера и Сатурна известны достаточно хорошо в связи с пролётами таких исследовательских аппаратов, как «Галилео» и «Кассини», но размеры малых спутников этих планет-гигантов, таких как Гималия, по-прежнему зачастую носят лишь оценочный характер. Кроме того, по мере удаления от Солнца подробность и достоверность данных значительно снижается, и даже для крупных спутников Урана и Нептуна, несмотря на пролёт «Вояджера-2», данные весьма приблизительны и часто противоречивы.

Объекты диаметром от 400 км 
Размеры этих тел лежат, как правило, значительно выше границы гидростатического равновесия, большинство объектов имеют почти чёткую сферическую форму. В таблице приведены параметры объектов не только в абсолютных значениях физических величин (км, км³, кг, м/с²), но и в относительных — в земных диаметрах (D♁), объёмах (V♁), массах (M♁), ускорениях свободного падения (g♁).

Объекты диаметром от 200 до 400 км 
Самые крупные из этих объектов лежат выше гидростатического равновесия и имеют сферическую форму, но большинство приняли сферическую форму лишь частично, сохранив существенный перепад высот на поверхности. Для большинства транснептуновых объектов, перечисленных в этой таблице, размер предполагается из условия альбедо поверхности 0,09, поскольку они слишком далеки, чтобы непосредственно оценить их размеры. Данный список не является полным из-за отсутствия данных о многих ТНО.

Объекты диаметром от 100 до 200 км 
Размеры в этом диапазоне имеют большинство крупных астероидов и спутников газовых гигантов. Для астероидов, помимо радиуса и массы, указывается ещё и спектральный класс. Впрочем, представленный здесь список является неполным, в нём отсутствуют многие, недавно открытые, объекты транснептуновой области.

Объекты диаметром от 40 до 100 км 
Астероидов с диаметрами от  и меньше существует несколько тысяч, но лишь немногие из них были более или менее изучены. Массы объектов в этом списке лежат в пределах между  и , причём для многих астероидов они носят предполагаемый характер.

Объекты диаметром от 2 до 40 км

Объекты диаметром менее  
В главном поясе астероидов по приблизительным оценкам содержится от 1,1 до 1,9 млн астероидов, с размерами, лежащими в диапазоне от  до , а объектов размером менее  многократно больше. В связи с малыми размерами этих астероидов они остаются очень плохо изученными. Исключение составляют лишь те из них, вблизи которых пролетали космические зонды, или которые пролетели мимо Земли на достаточно близком расстоянии, чтобы стать видимыми для крупных земных телескопов.

Часто эти объекты имеют неправильную форму, поэтому здесь указывается средний диаметр астероида. Масса таких объектов — порядка .

Стоит обратить особое внимание, что масса астероида  составляет всего лишь 2 кг, что даже меньше массы пирамиды Хеопса в Гизе, которая весит 5,9 кг.

Условные обозначения 
 † — указывается экваториальный радиус, исходя из идеально сферической формы тела;
 ‡ — указывается средний радиус, полученный усреднением трёх радиусов по основным осям, исходя из приблизительно сферической формы тела;
 * — радиус известен лишь очень приблизительно;
 R — радиус тела был определён различными методами, в частности оптическим (Хаббл), инфракрасным (Спитцер) или путём прямого измерения с космических аппаратов;
 9 — радиус точно неизвестен, но рассчитан из предполагаемого альбедо 0,09;
 $ — подробно изученный астероид или спутник, размеры и масса которого хорошо известны;
 M — масса была определена на основании возмущений, которые создавало/подвергалось тело;
 A — предполагаемая масса
 P — масса рассчитана исходя из предполагаемой плотности Плутона 
 O — радиус был определён благодаря покрытию звёзд астероидом.

Гравитация у поверхности 
Основным принципом, устанавливающим границы групп, является гравитация, по крайней мере для первых двух групп. Гравитация у поверхности тела на экваторе в большинстве случаев определяется на основе закона всемирного тяготения Ньютона и центробежной силы.

 Ускорение силы тяжести на экваторе определяется на основе закона всемирного тяготения Ньютона и рассчитывается по формуле:
 
где
 ag — величина ускорения свободного падения тела,
 G — гравитационная постоянная,
 m — масса небесного тела,
 r — экваториальный радиус небесного тела или, если он варьируется, то для расчёта используется средний экваториальный радиус.
 Значение центробежной силы или внешнего ускорения, направленного противоположно силе тяжести, рассчитывается по формуле:
 
где
 T — период вращения небесного тела
 Тогда результирующая сила (сила поверхностной гравитации) будет равна разнице этих двух сил:

См. также 
 История открытия планет и спутников Солнечной системы
 Список планетоподобных объектов
 Список астероидов

Примечания

Ссылки 

 Recent Asteroid Mass Determinations
 An Observational Error Model, and Application to Asteroid Mass Determination
 JPL Solar System Dynamics
 Planetary fact sheets
 Asteroid fact sheet
 All (known) Bodies in the Solar System Larger than  in Diameter — in an image, put side-by-side.
 Size comparison of asteroids and comets visited by space probe (Parent article of image by Planetary Society)
 NASA Planetary Data System (PDS)
 Asteroids with Satellites
 Minor Planet discovery circumstances

Списки объектов Солнечной системы
Объект